Михалевский сельсовет

 Михалевский сельсовет — в Воскресенском районе Московской области (до 1994)
 Михалевский сельсовет — в Егорьевском районе Московской области (до 1954)
 Михалевский сельсовет — в Константиновском районе Московской области (до 1939)
 Михалёвский сельсовет — в Лотошинском районе Московской области (1929—1994)